Plantage ist

 ein landwirtschaftlicher Betrieb zum großflächigen Anbau von Nutzpflanzen, siehe Plantage

 ein Ortsname:
 Plantage (Bayreuth), Ortsteil der kreisfreien Stadt Bayreuth, Bayern
 Plantage (Freising), Ortsteil der Stadt Freising, Landkreis Freising, Bayern
 Plantage (Großwoltersdorf), Wohnplatz der Gemeinde Großwoltersdorf, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Plantage (Potsdam), Platz in Potsdam
 Plantage (Trebbin), Wohnplatz der Stadt Trebbin, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 der frühere Name von Ludwigsthal, Ortsteil der Kreisstadt Neunkirchen (Saar)
 Plantagebuurt, Stadtteil in Amsterdam